Bloody Mary – I. Mária angol királynő egyik ragadványneve
 Bloody Mary – többek között paradicsomléből, vodkából, Tabasco szószból és Worcester szószból készült koktél
 Bloody Mary – 2006-ban bemutatott amerikai horrorfilm
 Bloody Mary – a South Park című rajzfilmsorozat 139. része
 Bloody Mary – Lady Gaga Born This Way című lemezén hallható dal